Aleksandr Koeprin (schrijver): Russisch schrijver (1870-1938)
Aleksandr Koeprin (schilder): Russisch kunstschilder (1880-1960)